Příjmení Tamm nosí více významných osobností:

 Igor Jevgeněvič Tamm (1895–1971) – sovětský fyzik
 Jüri Tamm (1957–2021) – estonský kladivář
 Riin Tammová (* 1981) – estonská genetická bioložka